«NikLife» — інтернет-журнал Миколаєва, присвячений подіям з місцевого світського життя, шоубізнесу, популярної культури, політики тощо.

Історія 
Заснований в квітні 2010 року. До цього працював як розділ інтернет-видання Преступности.НЕТ. Видається під брендом інформаційного агентства «Українська медіа група». Головна редакторка — Анастасія Михайлова.

В лютому 2013 року було створено друковану версію журналу.

Тематика 
Інтернет-журнал, таблоїдного типу. Один з популярних онлайн ресурсів Миколаєва та Миколаївської області, який пише про світські, культурні, розважальні та політичні заходи, якими живе місто та область.

Сайт має п'ять тематичних розділів: «Політика», «Літератоп», «Фокус», «Світ» та «СітіLook».

Аудиторія: 25-55 років, середній клас і вище.

Примітки 

Газети Миколаєва
Інтернет-видання України російською
Нові медіа
2010 у Миколаєві
Засновані в Україні 2010